Charles Joseph Morrissy (1881-1933), agent d'assurance, comptable et homme politique canadien ;
 John Morrissy (1854-1924), marchand et homme politique canadien ;
 Mary Morrissy (1957-), écrivaine irlandaise.